Prants ist der Familienname folgender Personen:

 Geit Prants (* 1982), estnische Fußballspielerin
 Janno Prants (* 1973), estnischer Biathlet

Siehe auch:
 Pranz
 Brands
 Brandts